Игорь Григорьевич Гаврилов (30 мая 1925) — советский футболист, защитник.

Воспитанник юношеской команды «Спартак» Куйбышев. В 1947 году был в составе клуба группы II «Трактор» Куйбышев. С 1948 года — в команде «Крылья Советов» Куйбышев. В 1949—1955 годах в чемпионате СССР провёл 90 матчей, забил один гол. Завершил карьеру в классе «Б» в команде города Ступино (1956—1957) и «Балтике» Калининград (1958).

Финалист Кубка СССР 1953.

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ока» Ступино
Игроки ФК «Балтика»